Чемпионат мира по регби 2027 () — 11-й розыгрыш чемпионата мира по регби, который пройдёт в 2027 году.

Выборы хозяев 
В июне 2019 года три страны выдвинули свои заявки на проведение чемпионата мира: Аргентина, Австралия и Россия. В прессе появлялись публикации о заинтересованности США и ЮАР, которые, однако, ничем не подтвердились.

В конце 2018 года президент World Rugby Билл Бомонт заявил, что после проведения чемпионата мира 2023 года во Франции следующий может быть отдан «развивающейся» по регбийным меркам стране. Занимавший должность исполнительного директора Бретт Госпер предположил в 2019 году, что World Rugby может одновременно определить места проведения Кубков мира 2027 и 2031 годов, причём оптимальным для подачи американцами заявки стал бы 2031 год. По оценке прессы, местами проведения кубков 2015, 2019 и 2023 годов были выбраны страны Северного полушария, а поскольку Кубок 2023 года пройдёт во Франции, то маловероятным будет проведение турнира не только в Европе, но и в Северном полушарии вообще.

Решение по месту проведения чемпионата мира по регби 2027 и 2031 годов будет принято в 2022 году.

Стадионы 
 объявило 13 декабря 2017 года о подаче страной заявки на проведение чемпионата мира 2027 года. Австралия проводила в прошлом в 1987 году несколько матчей кубка мира совместно с Новой Зеландией, а также в одиночку провела чемпионат мира 2003 года.

См. также

Примечания 

Чемпионат мира по регби 2027
Международные соревнования по регби в Австралии